Isaacks ist der Nachname der folgenden Personen:
 Heinrich Isaacks (* 1985), namibischer Fußballspieler
 Levie Isaacks (* 1946), US-amerikanischer Kameramann

Siehe auch:
 Isaacs